Velika nagrada Južne Afrike 1969 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1969. Odvijala se je 1. marca 1969.

Dirka 

|-
! 1
| 7
|  Jackie Stewart
| Matra-Ford
| 80
| 1:50:39,1
| 4
| 9
|-
! 2
| 2
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 80
| + 18,8 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 5
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 80
| + 31,8 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 4
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 80
| + 49,2 s
| 12
| 3
|-
! 5
| 6
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 79
| +1 krog
| 8
| 2
|-
! 6
| 8
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra-Ford
| 78
| +2 kroga
| 11
| 1
|-
! 7
| 11
|  Jackie Oliver
| BRM
| 77
| +3 krogi
| 14
|  
|-
! 8
| 17
|  Sam Tingle
| Brabham-Repco
| 73
| +7 krogov
| 17
|  
|-
! NC
| 19
|  Peter de Klerk
| Brabham-Repco
| 67
| +13 krogov
| 16
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jochen Rindt
| Lotus-Ford
| 44
| Črpalka za gorivo
| 2
|  
|-
! Ods
| 10
|  John Surtees
| BRM
| 40
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 12
|  Pedro Rodriguez
| BRM
| 38
| Puščanje vode
| 15
|  
|-
! Ods
| 9
|  Chris Amon
| Ferrari
| 34
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jack Brabham
| Brabham-Ford
| 32
| Obnašanje
| 1
|  
|-
! Ods
| 3
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 31
| Menjalnik
| 6
|  
|-
! Ods
| 16
|  John Love
| Lotus-Ford
| 31
| Vžig
| 10
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jacky Ickx
| Brabham-Ford
| 20
| Vžig
| 13
|  
|-
! Ods
| 18
|  Basil van Rooyen
| McLaren-Ford
| 12
| Zavore
| 9
|  
|}

Formula 1 sezona 1969
1969